De Club van 100 is een officieuze lijst van voetballers die honderd of meer officiële wedstrijden hebben gespeeld voor AFC Ajax. Het gezelschap bestaat uit 175 personen. Het recordaantal wedstrijden voor Ajax staat op naam van Sjaak Swart. De rechtsbuiten speelde 603 officiële wedstrijden in Ajax 1. Het recentste lid van de Club van 100 is Jurriën Timber (29 januari 2023).

Lijst 
In onderstaande tabel is de Club van 100 gerangschikt op totaal aantal wedstrijden.

Deze lijst is bijgewerkt tot en met de wedstrijd Heerenveen - Ajax op 12 maart 2023.

Nationaliteiten

Huidige selectie

Deze lijst is bijgewerkt tot en met de wedstrijd Ajax - Feyenoord op 19 maart 2023.

Zie ook 
Lijst van spelers van Ajax
Lijst van topscorers van Ajax

AFC Ajax